Mangelia quadriseriata är en snäckart som först beskrevs av Dall 1919.  Mangelia quadriseriata ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
quadriseriata